Еб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північний схід від Парижа, 120 км на північ від Шалон-ан-Шампань, 27 км на північ від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 835 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2062,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Еб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни